Бакуты () — село,
Плешивецкий сельский совет,
Гадячский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320485303. Население по переписи 2001 года составляло 86 человек.

Географическое положение 
Село Бакуты находится в урочище Великие Будища.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Примечания